Кывъю — название ряда рек.

 Кывъю (приток Вашки) — река в Республике Коми.
 Кывъю (приток Лоптюги) — река в Республике Коми.